Kimbilá puede referirse a:

 Kimbilá (Izamal), población del estado de Yucatán, México, comisaría de Izamal.
 Kimbilá (Tixméhuac), población del estado de Yucatán, México, comisaría de Tixméhuac.
 Kimbilá (hacienda), hacienda henequenera en el municipio de Izamal, Yucatán.